Витоня () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ленчицкий повят, Лодзинское воеводство. Население — 3575 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Анусин
 Будки-Старе
 Гаев
 Гледзянув
 Гледзянувек
 Голоцице
 Кухары
 Нендзежев
 Орачев
 Ромартув
 Рыбитвы
 Шамув
 Варгавка
 Венглевице
 Витоня

Прочие поселения 
 Бедашкув
 Долек
 Гоздкув
 Гурка
 Юзефув
 Юзинки
 Карабинка
 Костусин
 Крокорчице
 Кухары-Колёня
 Михалы
 Олесице
 Прага
 Пшилоги
 Рудники
 Рыбитвы-Колёня
 Стара-Варгава
 Сымоня
 Увелинек
 Увелинек-Фольварк
 Варгавка-Млода
 Венглевице-Колёня

Соседние гмины 
 Гмина Дашина
 Гмина Гура-Свентей-Малгожаты
 Гмина Кшижанув
 Гмина Кутно
 Гмина Ленчица

Ссылки 

гмины Лодзинского воеводства